«Робинзон Крузо на острове греха» () — американский хардкорный порнофильм, снятый в 2005 году режиссёром Аллесандро Дель Маром на студии Private Media Group. В России был показан в урезанном виде на канале «Русская ночь». По мотивам романа Даниэля Дефо.

Сюжет 
Лондон. К популярному писателю Даниэлю Дефо обращается некто Робинзон Крузо — он предлагает ему прочитать его дневник и сделать из него книгу. Дефо соглашается и узнает о приключениях Робинзона Крузо на необитаемом острове. В свое время Робинзон совратил жену одного известного человека. Тот послал человека убить его, но Крузо сам убил его. Ему пришлось бежать из Великобритании в Америку, но по дороге он попал в кораблекрушение, и, будучи единственным выжившим, очутился на необитаемом острове. Много лет он был в одиночестве, но потом встретил пиратов, остановившихся на острове в поисках сокровищ, и познакомился с туземкой, которую назвал Воскресенье и которая надолго стала его спутником.

Сексуальные сцены 
 Джордж Уль — Филлип Дин — Никки Блонд — Валентина Веласкес.
 Джордж Уль — Эвелин Лори — Сильвия Сэйнт — Люси Лав.
 Лауро Гиотто — Кевин Лонг — Йонна Пич — Никки Райдер.
 Джордж Уль — Йокаста.
 Франческо Малкольм — Кевин Лонг — Никки Райдер — Дженнифер Стоун.
 Хорст Барон — Эйнджел Дарк.
 Джордж Уль — Филлип Дин — Талия Вестини — Дженнифер Стоун.

Награды 
 Eroticline Awards — 2005
 AVN Awards — 2006
 FICEB Award — 2006 (Две премии)

Примечания

Ссылки 
 Private Gold 72: Robinson Crusoe on Sin Island на сайте adultfilmdatabase.com

Порнографические фильмы 2000-х годов
Порнографические фильмы Испании
Экранизации произведений Даниэля Дефо
Робинзон Крузо
Фильмы на английском языке